Keota kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Keota (Iowa)
Keota (Oklahoma)